Der Begriff Changling-Mausoleum ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 das Changling-Mausoleum (Changling 长陵) im Kreis Xianyang der chinesischen Provinz Shaanxi, Grab das Han-Kaisers Gaodi, siehe Changling-Mausoleum  (Han Gaozu);
 das Changling-Mausoleum (Changling 长陵) im Pekinger Stadtbezirk Changping, Grab des Ming-Kaisers Yongle, siehe Ming-Gräber.